Wicky ist der Familienname folgender Personen:

 André Wicky (1928–2016), Schweizer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 Joseph Wicky (1788–1856), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Nelly Wicky (1923–2020), Schweizer Politikerin (PdA)
 Raphael Wicky (* 1977), Schweizer Fußballspieler
 René Wicky (* 1941), Schweizer Musikproduzent und Akkordeonspieler
 Victoria Wicky (* 1982), französische Snowboarderin

Siehe auch:
 Wicki
 Wickie
 Wiki (Begriffsklärung)